|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2015 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober 2015 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Karolína Plíšková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Lucie Šafářová sneuvelde al in de eerste ronde.

Het zevende reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam in twee sets. Pavljoetsjenkova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de halve finale. Daar verloor zij van de latere winnares. Haar landgenote Alison Van Uytvanck kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoernooi veroverd, maar verloor daar haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Raluca Olaru en Anna Tatishvili verloren al meteen hun openingspartij.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in twee sets. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

De Belgische Kirsten Flipkens en Barbora Strýcová uit Tsjechië wonnen hun openingspartij. Voor de tweede ronde moesten zij evenwel verstek laten gaan wegens een enkelblessure van Strýcová.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2015
Linz